XRR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ross River (Canada)
 xrr – codice ISO 639-3 della lingua retica